Не следует путать с 73-м отдельным бронепоездом войск НКВД по охране железнодорожных сооружений 

73-й отдельный броневой поезд (73-й отдельный бронепоезд, 73 обп) — формирование (воинская часть — отдельный бронепоезд) и боевая машина автобронетанковых, позднее бронетанковых и механизированных войск РККА Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

73 обп в действующей армии с 11 (10) ноября 1941 года по 22 (21) января 1945 года. В исторической литературе и периодической печати встречается именное наименование броневого поезда «Мурманец», возможно оно было неофициальное.

История 
Боевая машина (бронепоезд) изготавливалась с октября 1941 года инженерами и рабочими вагонного депо станции Мурманск Кировской железной дороги для нужд обороны Заполярья. Ответственными за ход изготовления изделия были назначены пограничники НКВД СССР.

Воинская часть АБТВ формировалась с октября 1941 года в Мурманске, вооружением и личным составом оснащалась за счёт Северного флота ВМФ СССР и сотрудников и работников железнодорожной станции Мурманск. В первый рейс, в район станции Лоухи, броневой поезд «Мурманец» вышел 25 апреля 1942 года.

73-й отдельный бронепоезд сформирован на базе этого состава директивой ГАБТУ КА № 2/294/III от 11 июня 1942 года.

Броневой поезд действовал в Заполярье, где осуществлял оборону железнодорожных линий Кировской железной дороги на участке Лоухи — Кемь — Беломорск, также сопровождал железнодорожные составы с военными и народно-хозяйственными грузами и защищал их от нападений авиации нацистской Германии, и подавлял немецкие огневые точки.

После окончания боевых действий в Заполярье в активных боях участия не принимал, дислоцировался там же.

Состав и вооружение 
Первоначально боевая машина состояла из одного состава (поезда) включавшего в себя три броневые площадки (№ 1, № 2 и № 3), два броневых паровоза и базы. На основном вооружении броневого поезда находились три 100-мм морских орудия Б-24 шесть 7.62 мм пулемётов «Максим» и четыре зенитных пулемёта. Для стрельбы по воздушным целям установлен оптический дальномер. Всё вооружение было получено с арсеналов Северного флота ВМФ ВС Союза ССР.

В составе

Командиры

Воинской части 
 Александров Иван Михайлович, капитан.
 Логинов Михаил Андреевич, 6 июля 1915 года рождения, село Вырыпаево, Ромодановский район, Мордовская АССР, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, ранее командир бронеплощадки 73 обп.

Подразделений 
 Никулинский Борис Григорьевич, старший лейтенант, командир первой бронеплощадки 73 обп.
 Аттаров Семён Семёнович, старший лейтенант, командир второй бронеплощадки 73 обп.
 Пучковский Валентин Владимирович, старший лейтенант, адъютант 73 обп.
 Кудренко Иван Алексеевич, старший сержант, командир орудия бронеплощадки 73 обп.
 Бервинов Владимир Николаеевич, старшина, командир орудия второй бронеплощадки 73 обп.
 Деривянко Иван Иванович, младший сержант, заместитель командира орудия бронеплощадки 73 обп.
 Даниленко Захар Терентьевич, младший сержант, заместитель командира орудия третей бронеплощадки 73 обп.

В составе экипажа БМ находилась бригада машинистов-военнослужащих во главе с командиром паровозной бригады старшим машинистом В. П. Смирновым, и машинисты Василий Беляев, Сабуров, Огнев, Расцов, Бочков и другие, бывшие работники Мурманского депо.

Примечания

Литература 
 Петров А., Машинист бронепоезда «Мурманец» // Полярная правда. — 1969. — 16 дек. — С. 4
 Мурманская область в годы Великой Отечественной войны, 1941 — 1945: сборник документов и материалов / ред. А. А. Киселев и др.; худож. А. Г. Шаковец. — Мурманск:  Мурманское книжное издательство, 1978. — 336 с.
 М. Коломиец, Бронепоезда Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Часть 1. //Фронтовая иллюстрация, № 7, 2007 год;

Ссылки 
 Сайт «Мурманский вестник», 78 лет назад в первый боевой рейс отправился бронепоезд «Мурманец».
 Справочники на Солдат.ру.
 Перечень № 29 бронетанковых частей и подразделений (отдельных батальонов, дивизионов, рот и бронепоездов) со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945.
 Сайт Память Народа, Логинов Михаил Андреевич, год рождения: 06.07.1915.
 Краеведческий портал города Мончегорск.

Отдельные бронепоезда СССР во время Великой Отечественной войны